Collyer kan syfta på:

Geografi
 Collyer, Kansas

Personer
 Laurie Collyer

Se även 
 Collyer Island